Clube Recreativo Desportivo do Libolo, znany jako CRD Libolo lub Recreativo Libolo, to angolski klub sportowy z Libolo.

Klub posiada dwie profesjonalne sekcje: piłkarską i koszykarską.

Sukcesy 
Piłka nożna:
 Girabola: 4
2011, 2012, 2014, 2015.

 Puchar Angoli: 0
Finalista: 2008.

 Super Puchar Angoli: 2
Zwycięzca: 2015, 2016
Finalista: 2012, 2013.

Występy w pucharach CAF 
 Liga Mistrzów CAF: 2 występy
 Afrykański Puchar Konfederacji: 1 występ

Występy w Girabola

Skład (2011)

Byli trenerzy 
  Luís Mariano (Kwie 2007 - Paź 2009)
  Mariano Barreto (Paź 2009 - Sty 2011)
  Zeca Amaral (Sty 2011 - Lis 2012)
  José Dinis (Lis 2012 - Sty 2013)
  Henrique Calisto (Lut 2013 - Cze 2013)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 Profil na stronie ZeroZero

Angolskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1942